

Linguistica 
 Banzai – espressione giapponese di gioia, incoraggiamento o entusiasmo; in passato anche grido di battaglia

Cinema 
 Banzai – film muto del 1913 diretto da Charles Giblyn
Banzai – film muto del 1918 prodotto dalla Haworth Pictures Corporation e dal Liberty Loan Committee
 Banzai – film del 1983 diretto da Claude Zidi
 Banzai – film del 1997 diretto da Carlo Vanzina

Fumetto 
 Banzai! – rivista tedesca

Musica 
 Banzai! – album dei Tigertailz del 1991
 BANZAI – singolo di Kimura Kaela del 2009
 Banzai (lato blu) – album di Frah Quintale del 2020
 Banzai (lato arancio) – album di Frah Quintale del 2021
 Banzai – raccolta di Frah Quintale del 2022

Altro 
 ePrice S.p.A. – azienda italiana operante nel mercato di internet, fino al 2016 Banzai S.p.A.
 Attacco banzai – assalto frontale di massa condotto dalle forze di fanteria dell'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale